Contea ima više značenja:
 Contea, Firenze
 Contea, Rovigo
 Contea, Terni